Бенито Михайлович Буачидзе (; ) — грузинский советский критик, литературовед.

Брат К. М. Буачидзе.

Биография 

Родился в многодетной, 8 человек, семье сельского священника.

Член ВКП (б) с 1926 года.
 
Писал об И. Чавчавадзе, М. Джавахишвили, Г. Табидзе, В. В. Маяковском, Н. А. Островском.

В своих работах разрабатывал вопросы развития многонациональной советской литературы, проблемы реализма и романтизма, революционные традиции. Подвергался критике за вульгарно-социологические тенденции.

Участвовал в руководстве ВОАПП. Вместе с Б. Ясенским, Б. Иллешем и А. Гидашем работал в Международном объединении революционных писателей. Возглавлял Ассоциацию пролетарских писателей Грузии и Закавказских республик. Был членом редколлегии журналов «На литературном посту», редактором журнала «На рубеже Востока».

Арестован 22 июля 1937 года с обвинением по статьям 58-10, 58-11 УК ГССР и 3 октября 1937 года расстрелян. Определением Военной коллегии Верховного суда СССР от 25 июня 1956 года № 4н-043 дело прекращено за отсутствием состава преступления.

Сын — Лео Буачидзе.

Сочинения 
 Борьба за гегемонию (Брдзола гегемониисатвис), 1930.
 Пути современной грузинской литературы, 1930.
 Творческие вопросы художественной литературы (Мхатврули мцерлобис шемокмедебими санидхи), 1933.

Литература 
 Волков А. Критик-коммунист // Литературная Грузия. — 1965. — № 3.
 Стуруа Д. За грузинскую социалистическую культуру. — Тб., 1970.

Примечания

Ссылки 

Писатели Грузии
Деятели культуры и искусства, репрессированные в СССР
Расстрелянные в СССР
Члены КПСС
Расстрелянные в Грузинской ССР
Казнённые в 1937 году